Greenleaf Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Greenleaf Township (Kansas)
 Greenleaf Township (Michigan)
 Greenleaf Township (Minnesota)
 Greenleaf Township (South Dakota)